Александер Чука Ивоби (; 3. мај 1996, Лагос) нигеријски је фудбалер који тренутно наступа за Евертон и репрезентацију Нигерије. Најчешће игра на позицији крилног нападача.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1996.
Енглески фудбалери
Нигеријски фудбалери
Нигеријски фудбалски репрезентативци
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Арсенала
Фудбалери Евертона
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Афричком купу нација 2019.
Фудбалери на Афричком купу нација 2021.
Фудбалери Премијер лиге